Herbolzheim steht für:

 Herbolzheim, Stadt im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Herbolzheim (Markt Nordheim), Ortsteil der Gemeinde Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Herbolzheim (Neudenau), Stadtteil von Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herboldshausen
 Herbolzheimer